Buffalo County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Buffalo County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Buffalo County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Buffalo County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin